Sargé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sargé-lès-le-Mans, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Sargé-sur-Braye, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,